Van Wyk se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Abraham Erasmus Van Wyk
 Ben-Erik Van Wyk